Raymond Bernier peut désigner :
 Raymond Bernier (1952-), député libéral de Montmorency à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Raymond Bernier, religieux de Saint Vincent de Paul qui est membre de l'Académie des Grands Québécois.